Kindschi ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Luzi Kindschi (* 1963), Schweizer Skilangläufer
 Jöri Kindschi (* 1986), Schweizer Skilangläufer
 Simon Kindschi (* 1996), Schweizer Eishockeyspieler